Ба́йдиков (Ба́йдикова) — русская фамилия. Известна с XVII века как дворянская фамилия Курской губернии Известные носители:

 Байдиков, Василий Иванович (1913—1989) — Герой Социалистического Труда
 Байдиков, Самуил Иванович (1904—1985) — Герой Социалистического Труда.

Примечания